Dannemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Heinrich Dannemann (1867–1932), deutscher Psychiater und Heilpädagoge
 Diedrich Dannemann (1874–1933), deutscher Politiker (DVP)
 Federico Dannemann (* 1979), argentinischer Jazzmusiker
 Friedrich Dannemann (1859–1936), deutscher Naturwissenschaftler, Historiker, Pädagoge
 Geraldo Dannemann (1851–1921), deutsch-brasilianischer Unternehmer, Gründer der Zigarrenfabrik Dannemann
 Gerhard Dannemann (* 1959), deutscher Jurist
 Helmeke Dannemann (bl. 1530–1535), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johanna Maria Dannemann, Ehefrau von Carl Philipp Emanuel Bach
 Karl Dannemann (Politiker) (1885–nach 1950), deutscher liberaler Politiker, Landtagsabgeordneten, Oberbürgermeister und Opfer der DDR-Diktatur 
 Karl Dannemann (1896–1945; auch als Carl Dannemann aufgetreten), deutscher Maler und Filmschauspieler
 Monika Dannemann (1945–1996), deutsche Eiskunstlauftrainerin und letzte Freundin von Jimi Hendrix
 Robert Dannemann (1902–1965), deutscher Politiker
 Thomas Dannemann (* 1968), deutscher Schauspieler und Regisseur

 Werner Dannemann deutscher Gitarrist

Siehe auch: 
 Daneman
 Dannemann Cigarrenfabrik, ein Hersteller von Zigarren
 Dannemann Moods
 Dannenmann
 Danimann